Данная статья содержит список стран по естественному приросту населения. Естественный прирост населения рассчитан как разница показателей рождаемости (количества рождений на 1000 жителей) и смертности (количества смертей на 1000 жителей).Показатель естественного прироста в таблице является оценкой Департамента Организации Объединённых Наций по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН) за 2019 год.

См. также 
 Естественный прирост населения субъектов Российской Федерации

Примечания 

 

 
Население
Естественный прирост
Население по странам